Eparchia czernihowska – eparchia wchodząca w skład metropolii kijowskiej Patriarchatu Konstantynopolitańskiego
 Eparchia czernihowska – eparchia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Eparchia czernihowska – eparchia Kościoła Prawosławnego Ukrainy